Nai (en francès Nay) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Nai-Est
Municipis del Cantó de Nai-Oest